Toponímia:
 Terry (Dakota del Sud) 
 Terry (Mississipí)
 Terry (Montana)
 Biografies:
 Cognom:
 Alberto Terry (Lima, 1929 - 2006), futbolista peruà 
 Arthur Hubert Terry (York, 1927 - Colchester, Essex, 2004) filòleg, crític i traductor anglès 
 Fernando Belaúnde Terry (Lima, 1912 - 2002), arquitecte i polític peruà que fou President del Perú (1963 -68 i 1980 -85)
 Jason Terry (Seattle, Estats Units, 1977), jugador de bàsquet estatunidenc 
 John Terry (Londres, 1980), futbolista anglès 
 Leonard Terry (Lieja, 1817 - ?) compositor musical belga 
 Nigel Terry (1945, Bristol, Anglaterra) actor de teatre i cinema britànic 
 Richard Runciman Terry (Londres, 1865 - 1938), compositor i musicògraf anglès 
 Sonny Terry (Greensboro, Carolina del Nord, 1911 - Nova York, 1986), music i cantant de blues 
 Prenom:
 Terry Atkinson (Thurnscoe, Yorkshire, 1939), artista anglès 
 Terry Bollea (Augusta, 1953), lluitador professional i actor estatunidenc 
 Terry Butcher (Singapur, 1958), futbolista anglès dels anys 1980 -90 
 Terry Crews (Flint, Michigan, 1968), actor còmic i de doblatge estatunidenc 
 Terry Eagleton (1943, Anglaterra), crític literari 
 Terry Gale (Yelbeni, 1946), golfista australià 
 Terry Gilliam (Medicine Lake, Minnesota, 1940), membre del grup còmic Monty Python, actor i director de cinema d'origen estatunidenc
 Terry Jones (Colwyn Bay, Gal·les, 1942) actor i escriptor britànic, membre dels Monty Python
 Terry McDermott (Liverpool, 1951), futbolista anglès dels anys 1970 -80
 Terry McDermott (patinador) (Essexville, 1940), patinador de velocitat sobre gel estatunidenc
 Terry Medwin (Swansea, 1932), futbolista gal·lès 
 Terry Nation (Cardiff, 1930 – Los Angeles, 1997), guionista i novel·lista gal·lès 
 Terry O'Quinn (1952), actor estatunidenc 
 Terry Pratchett (1948), autor de llibres de fantasia i ciència-ficció 
 Terry Ray Gordy, Jr. (1979), lluitador professional dels Estats Units 
 Terry Riley (Colfax, Califòrnia, 1935), compositor estatunidenc 
 Terry Venables, futbolista i entrenador de futbol anglès 
 Terry Wogan (Limerick, Irlanda, 1938), locutor de ràdio i presentador de televisió